Reckweg bezeichnet:

 in der Schweiz ein Arbeitsweg unmittelbar am Flussufer, siehe Leinpfad

Reckweg ist der Familienname von:
 Morten Reckweg (* 1988), dänischer Radrennfahrer